Божидар Ковачевић се може односити на:

 Божидар Ковачевић (1902—1990), песник, есејиста и преводилац
 Божидар Ковачевић (сликар) (1934—2010), сликар